El término Chuj es una palabra indígena que puede referirse a:
 Chuj: es etnia maya ubicada en los países de Guatemala y México.
 Idioma Chuj: es la lengua materna de la etnia Chuj.